Бартолович — фамилия.

Известные носители:

 Бартолович, Иван (1823—?) — хорватский финансист.
 Бартолович, Младен (1977) — боснийский футболист, нападающий хорватского клуба «Хайдук» из города Сплит.
 Бартолович, Хрвое (1932—2005) — хорватский, ранее югославский, шахматный композитор; гроссмейстер (1980) и арбитр (1956) по шахматной композиции.

Примечания